

Ім'я 

Саїд ( — щасливий) — арабське ім'я.
 Едвард Ваді Саїд — американський літературний критик палестинського походження, палестинський політичний активіст.
 Саїд ібн Амір аль-Джумахі — сподвижник пророка Мухаммада.
 Бадуєв Саїд Сулейманович — основоположник чечено-інгушської радянської літератури.
 Саїд Нурсі (1878—1960) — турецький ісламський богослов, філософ, релігійний діяч.

Географічні об'єкти 

 Порт-Саїд — місто на північному сході Єгипту.
 Порт-Саїд (губернаторство) — губернаторство в Єгипті.
 Аеропорт Порт-Саїд — обслуговує місто Порт-Саїд , Єгипет .

Інше 
 Династія Саїд — династія, що правила Делійським султанатом з 1414 по 1451 роки.